Beppe Severgnini (1956), giornalista e scrittore
Edoardo Severgnini (1904-1969), ciclista
Marino Severgnini (1950), hockeista su pista, allenatore di hockey su pista e dirigente sportivo